Seznam polkov z zaporedno številko 52.

Seznam 
 Pehotni
 52. pehotni polk (Avstro-Ogrska)
 52. pehotni polk (Kaiserliches Heer)
 52. pehotni polk (Wehrmacht)
 52. strelski polk (ZSSR)
 52. strelski polk (Wehrmacht)
 52. tankovskogrenadirski polk (Wehrmacht)
 52. pehotni polk (ZDA)

 Oklepni/Tankovski
 52. tankovski polk (ZSSR)

 Artilerijski
 52. polk korpusne artilerije (ZSSR)
 52. artilerijski polk (Wehrmacht)
 52. polk metalcev megle (Wehrmacht)
 52. artilerijski nadomestni polk (Wehrmacht)
 52. minometni polk (Wehrmacht)
 52. obalni artilerijski polk (ZDA)

 Inženirski
 52. inženirski polk (Vojska Jugoslavije)

 Komunikacijski
 52. komunikacijski polk (Vojska Jugoslavije)

 Zračnoobrambni
 52. zračnoobrambni artilerijski polk (ZDA)
 52. lahki protiletalski artilerijsko-raketni polk (Vojska Jugoslavije)

 Aviacijski/Letalski
 52. aviacijski polk (ZDA)

Glej tudi